Джаковичи () — название населённых пунктов в балканских странах:
 Джаковичи (Чайниче) — населённый пункт (деревня) в общине Чайниче, Республика Сербская, Босния и Герцеговина.
 Джаковичи (Ново Горажде) — населённый пункт (деревня) в общине Ново Горажде, Республика Сербская, Босния и Герцеговина.